Васи́лий Го́лубев:
 Голубев, Василий Васильевич (1925—1985) — художник.
 Голубев, Василий Николаевич (1913—1992) — советский журналист, главный редактор журнала «Журналист» и газеты «Социалистическая индустрия», делегат XXI съезда КПСС.
 Голубев, Василий Фёдорович (1912—2001) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 Голубев, Василий Юрьевич (род. 1957) — губернатор Ростовской области.